Giuseppe Romeo – politico italiano, ex sindaco di Reggio Calabria
 Giuseppe Romeo – saggista e giornalista italiano
 Giuseppe Romeo – vescovo cattolico italiano